Glagah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Glagah, Wonosobo, by, 
 Kecamatan Glagah (distrikt i Indonesien, lat -7,08, long 112,50), Jawa Timur, 
 Glagah, Lamongan, by, 
 Kecamatan Glagah (distrikt i Indonesien, lat -8,16, long 114,24), Jawa Timur, 
 Glagah, Banyuwangi, by, 
 Glagah, Klaten, by, 
 Glagah, Yogyakarta, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar